Ареньш-да-Мар — муніципалітет в Каталонії
 Ареньш-да-Мун — муніципалітет в Каталонії